28-й чемпіонат України (УРСР) з шахів, що проходив в Києві з 27 березня по 27 квітня 1959 року.

Загальна інформація про турнір 
В турнірі за коловою системою взяли участь 22 шахісти. Не програвши жодної партії чемпіоном України вчетверте став одесит Юхим Геллер.

Львів'янин Леонід Штейн набравши 13½ очок (при необхідних 12 очках) виконав норму майстра спорту.

З 231 зіграної на турнірі партії  — 125 закінчилися перемогою однієї зі сторін (60,3%), внічию завершилися 106 партій.

Рух за турами

Турнірна таблиця

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат УРСР 1959 року на сайті 365chess.com
 Всі партії чемпіонату на сайті ФШУ

1959 у шахах‎
1959 в Україні
Березень 1959
Квітень 1959
Чемпіонати УРСР із шахів